Miejscowości w Polsce
 Piłaki Małe
 Piłaki Wielkie

Linki zewnętrzne